Kawasaki steht für:

 Kawasaki (Kanagawa), Stadt in der Präfektur Kanagawa, Japan
 Kawasaki (Fukuoka), Ort in der Präfektur Fukuoka, Japan
 Kawasaki (Miyagi), Ort in der Präfektur Miyagi, Japan
 Kawasaki (Iwate), ehemalige Gemeinde in Japan
 Kawasaki Heavy Industries, japanischer Schwerindustrie-Konzern und Motorradhersteller
 Kawasaki Kisen Kaisha, japanisches Transportunternehmen, siehe “K” Line
 Kawasaki Footwear, dänische Schuhmarke
 Kawasaki Frontale, japanischer Fußballclub
 Kawasaki-Syndrom, eine Kinderkrankheit
 Kawasaki Daishi, eine Bezeichnung des Tempels Heiken-ji

Kawasaki ist der Familienname folgender Personen:

 Kawasaki Chōtarō (1901–1985), japanischer Schriftsteller 
 Guy Kawasaki (* 1954), US-amerikanischer Autor und Unternehmer
 Hiroyuki Kawasaki (* 1965), japanischer Motorradrennfahrer
 Ikki Kawasaki (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Jirō Kawasaki (* 1947), japanischer Politiker
 Kentarō Kawasaki (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kiyotaka Kawasaki (* 1950), japanischer Diskuswerfer
 Kyozi Kawasaki (1930–2021), japanischer Physiker
 Kawasaki Masaru (1924–2018), japanischer klassischer Flötist, Komponist, Dirigent und Hochschullehrer

 Motoki Kawasaki (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Munenori Kawasaki (* 1981), japanischer Baseballspieler
 Kawasaki Natsu (1889–1966), japanische Pädagogin und Feministin
 Ryō Kawasaki (1947–2020), japanischer Musiker und Komponist
 Kawasaki Shōko (1886–1977), japanischer Maler der Nihonga-Richtung
 Kawasaki Shōzō (1837–1912), japanischer Schiffbauer und Unternehmer
 Shūhei Kawasaki (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Sōta Kawasaki (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Kawasaki Tomisaku (1925–2020), japanischer Kinderarzt
 Tsutomu Kawasaki (* 1969), japanischer Shorttracker
 Yasumasa Kawasaki (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Yukari Kawasaki (* 1976), japanische Bogenschützin

Siehe auch:

 Kawasaki-Formel